Klippcistikola (Cisticola emini) är en fågel i familjen cistikolor inom ordningen tättingar. .

Utbredning och systematik 
Klippcistikola delas upp i fyra underarter med följande utbredning:
 C. e. admiralis – södra Mauretanien till Mali, Ghana och Sierra Leone
 C. e. petrophilus – norra Nigeria till sydvästra Sudan, nordöstra Demokratiska republiken Kongo, Uganda, Rwanda och Burundi
 C. e. emini – södra Kenya och norra Tanzania
 C. e. bailunduensis – Angola

Ofta behandlas den som en underart till långstjärtad cistikola (C. aberrans).

Status 
IUCN erkänner den inte som art, varför den inte placeras i någon hotkategori

Referenser

Externa länkar 

 Läten på xeno-canto.org

Cistikolor
Fåglar i etiopiska regionen